Die Abkürzung MDP bezeichnet

 Magyar Dolgozók Pártja, ehemalige Partei in Ungarn
 Maledivische Demokratische Partei, eine Partei auf den Malediven
 Mémoires de la Délégation en Perse war eine Fachzeitschrift der französischen Körperschaft Délégation archéologique française en Perse (D.P.)
 Methylendiphosphonat, mit radioaktiv markiertem 99m-Technetium ein Radiopharmakon für eine Skelettszintigrafie
 Ministry of Defence Police, zivile Polizeibehörde im britischen Verteidigungsministerium
 Movement for Democratic Process, historische politische Partei in Sambia
 Markov decision process, ein Modell im bestärkenden Lernen
 Magen-Darm-Passage, eine Röntgenuntersuchung, bei der mit Hilfe von Röntgenkontrastmitteln Magen und Dünndarm dargestellt werden
 maximales diastolisches Potential, der Ausgangswert für ein Aktionspotential bei Schrittmacherzellen im Herzen
 Miami Dade Police, Polizei von Miami-Dade County
Microwave detected photoconductivity
 Multidrug Resistance-Related Proteine, eine Klasse von Proteinen, die Chemotherapeutika (u. a. Antibiotika, Tumormedikamente) aus Bakterien oder Tumorzellen pumpen
 Mini DisplayPort, ein von Apple entwickelter Computeranschluss
 Mouvement pour le Développement et le Panafricanisme, eine politische Partei in Niger
 Mouvement pour la Démocratie et le Progrès (Komoren)
 Movimento Democrático Português, eine ehemalige sozialistische Partei in Portugal
 Multidisziplinäre Partnerschaft, Partnerschaft aus Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern
 Muramyl-Dipeptid, ein Fragment des bakteriellen Zellwandbestandteils Peptidoglycan

MDP